Le Hong Kong Open féminin 2006 est l'édition féminine 2006 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 16 au .

Le tableau est constitué de 32 joueuses, 16 têtes de série et 6 qualifiées.

La championne du monde et  mondial Nicol David remporte son premier Hong Kong Open  en battant Tania Bailey en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2006

Liens externes 
 

Féminin 2006
Sport en Chine en 2006
2006 à Hong Kong
Sport en octobre 2006
Squash en 2006